Карлос Аломар (; 7 мая 1951, Понсе, Пуэрто-Рико) — американский гитарист, композитор и аранжировщик. В первую очередь известен своей работой с Дэвидом Боуи, сыграв на многих его альбомах, больше чем любой другой музыкант.

Биография 

Аломар вырос в Нью-Йорке, в семье священника-пятидесятника. В возрасте 10 лет он самостоятельно научился играть на гитаре, а в 16 начал играть профессионально. В 1960-х он выступал в течение «Amateur Hour» («Любительского Часа») в Apollo Theater, в конечном счете присоединившись к группе «House Band», и выступая с различными соул-исполнителями, такими как Чак Берри. Приблизительно в 1968-69 годах, он гастролировал в течение восьми месяцев в составе концертной группы Джеймса Брауна, в итоге он ушёл от них, потому что ему урезали зарплату, из-за пропущенной музыкальной реплики. В 1969 году Аломар сформировал группу под названием «Listen My Brother», вместе с вокалистами: Лютером Вандроссом, Фонзи Торнтоном (впоследствии работал с Chic и Roxy Music) и Робин Кларк (Аломар и Кларк позже поженились, у них родилась дочь).

Впоследствии Аломар играл в качестве сессионного музыканта на записях для RCA Recording Studio, и других исполнителей, в том числе Бена Кинга («Supernatural Thing», 1975) и Джо Саймона («Drowning in the Sea of Love»). Он познакомился с барабанщиком Деннисом Дэвисом, когда они оба играли у джазового музыканта Роя Эйерса. Аломар отправился в тур с группой The Main Ingredient.

Дэвид Боуи 

Знакомство Аломара с Дэвидом Боуи произошло в начале 1974 года, в ходе сессий для записи песни «Can You Hear Me?», которую Боуи написал для певицы Лулу. Боуи очень хотел, чтобы Аломар присоединился к его концертному ансамблю в турне Diamond Dogs, но переговоры с менеджментом зашли в тупик и Аломар остался с группой The Main Ingredient. Взяв шестинедельный перерыв в середине 1974 года, Боуи записал ряд песен для нового альбома вместе с Карлосом на студии Sigma Sound Studios; кроме того, Аломар привел других музыкантов: Лютера Вандросса, Робина Кларка, Денниса Дэвиса и басиста Эмира Кассана, все они внесли свой вклад в запись. Большая часть материала для пластинки Young Americans была записана в ходе этих сессий, и Аломар присоединился ко второй части тура Боуи (получившей название «The Philly Dogs Tour») в сентябре — декабре 1974 года. В январе 1975 года Боуи и Джон Леннон записали кавер-версию битловской «Across the Universe» на студии Electric Lady Studios, также в ходе джем-сейшна была записана композиция «Fame» — основой для неё стал гитарный рифф, сочинённый Аломаром во время шоу «The Philly Dogs Tour». Авторство разделили между всеми тремя музыкантами (этот фанк-рифф позже был скопирован Джеймсом Брауном для песни «Hot (I Need to be Loved)»). «Fame» стал первым синглом Боуи, который добрался до вершины американского чарта, а альбом Young Americans (1975) стал первой совместной работой Аломара и Дэвида. Это стало началом длительного периода их сотрудничества, во время которого сформировалась постоянная ритм-секция: Аломар/Деннис Дэвис/Джордж Мюррей, она будет неизменной для Боуи в течение следующих пяти лет.

Избранная дискография 

Дэвид Боуи
 Young Americans (1975)
 Station to Station (1976)
 Low (1977)
 «Heroes» (1977)
 Stage (1978)
 Lodger (1979)
 Scary Monsters (and Super Creeps) (1980)
 Tonight (1984)
 Never Let Me Down (1987)
 1.Outside (1995)
 Heathen (2002)
 Reality (2003)

Игги Поп
 The Idiot (1977)
 Lust for Life (1977)

Пол Маккартни
 Press to Play (1986)

Мик Джаггер
 She's the Boss (1985)

Soda Stereo
 Doble Vida (продюсер, гитарист, рэпер) (1988)

FUN
 PAX (гитарист) (1996)
 CHAOS (гитарист) (1997)

ANGIESCREAMS
 The Revelation of Arthur Lynn (продюсер) (2009)

Сольные альбомы
 Dream Generator (1988)

Ссылки 
 Биография Карлоса Аломара на VH-1 
 Биография Карлоса Аломара на NNDB
 Карлос Аломар Q&A

Рок-гитаристы США
Дэвид Боуи
Сессионные музыканты США
Преподаватели Технологического института Стивенса